Esta é uma lista das cidades que apresentam um sistemas de trânsito rápido ferroviário urbano. Esses sistemas são comumente denominados metropolitano, metrôs, metros, vias férreas elevadas, caminho-de-ferro rápido, ou outras designações. A lista é ordenada por continente, país e cidade, e os sistemas são listados junto com a data de abertura, comprimento das linhas e número de estações.

Lista

Esta lista é classificável. Clique no ícone  no cabeçalho da coluna para alterar a chave e a ordem de classificação.

 Table notes
 Indica valores de número de passageiros com base no ano fiscal e não no ano civil.

Em construção 

A seguinte lista mostra todos os sistemas de metro que se encontram atualmente em construção. Nalguns casos pode não ser evidente se o sistema será considerado um metro quando estiver concluído.

Ver também 
 Lista de metropolitanos por extensão
 Estatísticas totais de metropolitanos por país
 Lista de metropolitanos por passageiros anuais
 Lista de metropolitanos no Brasil

Notas

Ligações externas 
 
 
 European Metropolitan Transport Authorities (EMTA)

!
Metropolitano